Прессак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Прессак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот